Тарло, Ян:

 Тарло, Ян (чашник коронный)
 Тарло, Ян (воевода люблинский)
 Тарло, Ян (воевода сандомирский)